Bočaki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Konjščina, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 204 stanovnika te 61 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji